Il termine gorgiera può riferirsi a:

 gorgiera in tessuto, un colletto pieghettato che fece parte dell'abbigliamento  aristocratico maschile e femminile dal XVI al XVII secolo.
 gorgiera in metallo, una parte delle armature medievali e, successivamente in forma modificata, delle uniformi con funzione di distintivo.
 gorgiera, parte del collo di animali, prevalentemente uccelli, posta in evidenza quando è di colore, forma e/o piumaggio differente dalle parti circostanti.